Ez a lap a Gémerek sorozat epizódjait listázza.

Évadáttekintés

Film

Első évad

Második évad

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái